Il doppio del Qatar Total Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Le detentrici del titolo erano Květa Peschke e Katarina Srebotnik, ma quest'anno hanno deciso di non partecipare al torneo.

Le nuove campionesse sono Liezel Huber e Lisa Raymond che hanno battuto in finale per 6-3, 6-1 le connazionali Raquel Kops-Jones e Abigail Spears.

Teste di serie 
Le prime 6 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Liezel Huber /  Lisa Raymond (campionesse)
 Sania Mirza /  Elena Vesnina (secondo turno)
 Daniela Hantuchová /  Agnieszka Radwańska (secondo turno)
 Marija Kirilenko /  Sabine Lisicki (quarti di finale)

 Nuria Llagostera Vives /  Anastasija Rodionova (semifinale) 
 Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (secondo turno) 
 Julia Görges /  Jie Zheng (quarti di finale) 
 Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni 
 

Qatar Total Open 2012